Gerhard Hirschmann ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Hirschmann (Historiker) (1918–1999), deutscher Historiker und Archivar
 Gerhard Hirschmann (Politiker, 1951) (1951–2019), österreichischer Politiker (ÖVP, Liste Hirschmann)
 Gerhard Hirschmann (Politiker, 1993) (* 1993), österreichischer Politiker (FPÖ)